kremata – człon rodzajowy polskich nazw zwyczajowych niektórych motyli z rodziny sówkowatych:
 kremata brzozówka (Brachionycha nubeculosa)
 kremata głogówka (Allophyes oxyacanthae)
 kremata lipówka (Asteroscopus sphinx)